

Geografia

 Fasano – comuna na Apúlia.
 Fasano – localidade na comuna de Gravina di Catania, Sicília.
 Fasanò – localidade na comune de Petralia Soprana, Sicília.

Pessoas
 Fabrizio Fasano - empresário italiano radicano no Brasil.
 Rogério Fasano - empresário brasileiro.
 Victor Fasano - ator brasileiro.